Евдокия Иннокентьевна Коркина (1917—2009) — советский и российский учёный-тюрколог, доктор филологических наук, профессор, заслуженный ветеран Сибирского отделения Академии наук СССР (1982).

Биография 

Родилась 17 декабря 1917 года в Кытанахском наслеге Чурапчинского улуса Якутской области.

После окончания Якутского сельскохозяйственного техникума три года проработала в Управлении землеустройства Наркомзема Якутской АССР. В 1939 году уехала в Москву для поступления в Московский институт философии, литературы, истории им. Н. Г. Чернышевского, который в октябре 1941 года был закрыт. Евдокия вернулась в Якутию и до 1944 года снова работала землеустроителем. В 1944—1947 годах работала в Якутском обкоме ВЛКСМ, в 1947—1949 годах была заместителем председателя исполкома Якутского городского Совета депутатов трудящихся. В 1949 году Евдокия Коркина поступила в Якутскую областную партийную школу и одновременно — на заочное историческое отделение Якутского педагогического института (ныне Северо-Восточный федеральный университет), окончив оба учебных заведения с отличием.

В 1952—1954 годах Евдокия Коркина работала заместителем министра просвещения Якутской АССР. В 1954 году поступила в аспирантуру Якутского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР по специальности «якутский язык». В 1960 она защитила диссертацию на тему «Формы прошедшего времени в якутском языке», и ей была присуждена степень кандидата филологических наук. В 1961 году была назначена заведующим сектором, а в 1963 году — директором Института языка, литературы и истории ЯФ СО АН СССР, проработав на этой должности по 1984 год. В 1970 году защитила докторскую диссертацию на тему «Наклонение глагола в якутском языке». Уйдя с должности директора института, Евдокия Иннокентьевна в 1985—1991 годах была старшим научным сотрудником, а с 1991 года — ведущим научным сотрудником отдела языкознания этого же института.

Е. И. Коркина являлась крупным специалистом в области якутской грамматики, диалектологии и лексикографии. В числе её свыше 100 научных и научно-популярных работ четыре монографии: «Наклонение глагола в якутском языке» (1970); «Глагольные лично-отнесенные модальные конструкции» (1979); «Деепричастия в якутском языке» (1985); «Северо-восточная диалектная зона якутского языка» (1992). Была также одним из ведущих составителей и редакторов Большого академического Толкового словаря якутского языка.

Наряду с научно-исследовательской деятельностью, занималась и общественной. Была членом Советского комитета тюркологов, избиралась депутатом Якутского городского совета народных депутатов девяти созывов, а также членом бюро горкома КПСС и кандидатом в члены бюро Якутского обкома КПСС.

Умерла в Якутске 10 июня 2009 года.

В 2017 году В Якутске состоялись Всероссийские научные чтения «Евдокия Иннокентьевна Коркина: Биографика и интерпретация научного и творческого наследия».

Заслуги 
 Награждена орденом «Знак Почёта» и медалями, а также знаком отличия «Гражданская доблесть» Республики Саха-Якутия (2004).
 Заслуженный деятель науки РСФСР (1972), Почетный гражданин Чурапчинского улуса.

Примечания

Ссылки 
 Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера 
 ЕВДОКИЯ ИННОКЕНТЬЕВНА КОРКИНА: БИОГРАФИКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НАУЧНОГО И ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
 Институт гуманитарных исследований отметил юбилей заслуженного деятеля науки РФ Евдокии Коркиной

Выпускники Якутского государственного университета
Доктора филологических наук
Члены Якутского горкома КПСС
Члены Якутского обкома КПСС
Депутаты Якутского городского совета
Функционеры ВЛКСМ